Collo steht für
 Collo (Algerien), Ort in Algerien
 Collo, Stückguteinheit, siehe Stückgut

Collo ist der Familienname von
 Alberto Collo (1883–1955), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Colo (Begriffsklärung)
 Kollo
 Collot
 Collaud